Orléans, een stad in Frankrijk
 Orleans (album), muziekalbum van Orleans uit 1973
 Orleans (album uit 1980), muziekalbum van Orleans
 Orleans (band), een Amerikaanse rockband;
 Orleans (Indiana), plaats in de VS
 Orleans (Iowa), plaats in de VS
 Orleans (Massachusetts), plaats in de VS
 Orleans (Nebraska), plaats in de VS
 Orleans (Santa Catarina), een gemeente in Brazilië
 Orleans (televisieserie), een televisieserie uit 1997
 Bourbon-Orléans, een tak van het Huis Bourbon